Naxos renvoie à différentes choses :

 Naxos est une île appartenant à l'archipel des Cyclades ;
 Naxos est la ville principale de l’île du même nom ;
 Naxos est le district régional incluant cette île ;
 Histoire de Naxos traite de l'histoire de l'île ;
 Le Duché de Naxos est un des États croisés fondés après la quatrième croisade ;
 Giardini-Naxos est une ville actuelle de Sicile ;
 Naxos est une ville antique de Sicile située sur le territoire de la précédente ;
 Naxos est un label de musique classique ;
 La maladie de Naxos est une maladie cardiaque ;
 Naxos est le nom d'un détecteur de radar développé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.
 Naxos Théâtre est une compagnie théâtrale subventionnée basée à Chartres.

Homonymie de toponyme